

Топоніми 
 Ніномія (Канаґава)
 Ніномія (Тотіґі)

Персоналії 
Ніномія — японське прізвище.
 Ніномія Макото — японська тенісистка
 Ніномія Хіросі — японський футболіст
 Ніномія Хірокадзу — японський футболіст